Antinori ist der Familienname einer alten florentinischen Patrizierfamilie, siehe Antinori (Adelsgeschlecht), und folgender Personen:
 Anton Ludovico Antinori (1704–1778), italienischer Erzbischof, Altertumsforscher und Epigraphiker
 Edgardo Antinori (* 1969), argentinischer Judoka
 Ignacio Antinori (1885–1940), US-amerikanischer Mafioso
 Luigi Antinori (* um 1697–1734), italienischer Opernsänger (Tenor)
 Orazio Antinori (1811–1882), italienischer Zoologe und Reisender
 Piero Antinori (* 1938), italienischer Wein-Patron
 Severino Antinori (* um 1945), italienischer Gynäkologe
 Thierry Antinori (* 1961), französischer Manager
 Vincenzo Antinori (1792–1865), italienischer Physiker und Museumsdirektor